Mondnacht steht für
die etwa 14 Erdtage dauernde Nacht auf dem Mond
eine Nacht auf der Erde, die vom Mond erleuchtet ist 
Mondnacht (Eichendorff), Gedicht von Joseph von Eichendorff
Mondnacht (Lem) Hörspiel von Stanisław Lem
Die Mondnacht von Toulon, französischer Fernsehfilm